Сосновка — река в России, протекает по территории Малошуйского городского поселения Онежского района Архангельской области. Длина реки — 19 км.

Река берёт начало из болота без названия и далее течёт преимущественно северном направлении по заболоченной местности.

Сосновка в общей сложности имеет семь малых притоков суммарной длиной 21 км.

Устье реки находится на Поморском берегу Онежской губы Белого моря.

Населённые пункты на реке отсутствуют.

В верхнем течении пересекает железную дорогу Беломорск — Обозерская.

Код объекта в государственном водном реестре — 03010000212102000007544.

Примечания 

Реки, впадающие в Белое море на Поморском берегу
Реки Онежского района